Шампаньо́ль — коммуны Франции:
 Шампаньоль () — коммуна департамента Приморская Шаранта (регион Новая Аквитания).
 Шампаньоль () — коммуна департамента Юра (регион Бургундия — Франш-Конте).